Antonella Palmisano (1991-), une athlète italienne ;
 Conrad E. Palmisano (1948-), un acteur et réalisateur américain ;
 Samuel J. Palmisano (1951-), un chef d'entreprise américain ;
 Valentina Palmisano (1983-), une avocate et femme politique italienne.

Patronyme italien